Елмор може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Елмор (окръг, Айдахо)
 Елмор (окръг, Алабама)